

Literatura
 Les liaisons dangereuses, livro de Choderlos de Laclos.

Cinema
 Les liaisons dangereuses (filme), de Roger Vadim, com Jeanne Moreau
 Ligações Perigosas (filme), com John Malkovich e Michelle Pfeiffer.

Televisão
 Ligações Perigosas (minissérie), exibida em 2016 na Rede Globo

Veja também 
Mentes Perigosas

Desambiguações de cinema